Clube do Bolinha (programa)
 Clube do Bolinha (banda desenhada)